

Sigle 
 Electron beam melting – fusione a fascio di elettroni
 Evidence based medicine – medicina basata su prove di efficacia

Codici 
 EBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Borma (Tunisia)

Musica 
 EBM – genere musicale elettronico derivato dalla Neue Deutsche Welle
 EBM – album degli Editors del 2022